En esta enciclopedia, el término hoy y su equivalente en inglés, today, pueden referirse:

Geografía 
  a Hoy, una isla del archipiélago de las Orcadas, en Escocia;
 a Hoy, una isla del archipiélago de las Islas Shetland, en Escocia;

Publicaciones periódicas 
 a Hoy, un periódico de la ciudad de Quito (Ecuador);
 a Hoy, un diario regional de Extremadura (España);
 a Hoy, un  periódico de la República Dominicana;
 a Hoy, un periódico argentino;
 a Hoy, una revista chilena publicada entre 1976 y 1998;
 a HOY Regional, un diario peruano para la región centro-oriental;
 a Hoy, un periódico de Colombia;

Cine 
 a Today, película de 1930 protagonizada por Julia Swayne Gordon;
 a Today You Die, película de 2005 dirigida por Don E. Fauntleroy;

Televisión 
 a Hoy, un  programa de televisión mexicano;
 a Hoy, un largometraje del 2009;
 a Today (1952-), un programa de televisión estadounidense;

Música

Agrupaciones 
 a Today (n/d), banda estadounidense de R&B.
 a Today Is The Day, grupo de noise rock/metal experimental.

Álbumes 
 a Today! (1965), álbum de The Beach Boys.
 a Today (1975), álbum de Elvis Presley.
 a Today (2007), álbum de Angela Aki.
 a Today, álbum de Junkie XL.
 a Today, álbum de Seals and Crofts.
 a Today's Empires, Tomorrow's Ashes, álbum de la banda de punk canadiense Propagandhi.
 a Hoy, álbum de Axel.
 a Hoy, álbum de OV7.
 a Hoy, álbum de Pez.

Canciones 
 a Today (n/d), canción de Gary Allan.
 a Today (n/d), canción de Jefferson Airplane.
 a Today (n/d), canción de Melanie Brown.
 a Today (n/d), canción de Poe.
 Today (1982), canción de Talk Talk.
 Today (1993), canción de The Smashing Pumpkins.
 Today (n/d), versión de Angela Aki.
 Today Was a Fairytale, canción de Taylor Swift.
 Hoy, canción de Álvaro Véliz.
 Hoy, canción de Gloria Estefan.
 Hoy, canción de Jaguares.
 Hoy, canción de Los Bunkers.
 Hoy, canción de Nicole.
 Hoy, canción de Callejeros.
 Hoy, canción de Pablo Ruiz.
 Hoy, canción de Tolidos.
 Hoy, canción de David Bisbal.
  Hoy, canción de Eladio Carrion.

Enlaces externos